Rize peut signifier :

Toponyme 

 Rize est une ville turque au bord de la mer Noire, capitale de la province et de la circonscription électorale de Rize. 
 la Rize est un petit affluent de rive gauche du Rhône qui traverse les villes de Décines-Charpieu, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.

Titre 
 
 Rize est un film documentaire américain de David LaChapelle sorti en 2005.

Divers 
 le thé de Rize, une sorte de thé noir produit dans la province de Rize.
 Rize est un groupe de rock fusion japonais.